Luigi IX di Francia detto il Santo, re di Francia
Luigi IX d'Assia-Darmstadt, langravio d'Assia-Darmstadt